Thelenellaceae är en familj av lavar. Thelenellaceae ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelenellaceae